Baie-James är en kommun i Kanada.   Den ligger i regionen Nord-du-Québec och provinsen Québec, i den östra delen av landet,  km norr om huvudstaden Ottawa.

I omgivningarna runt Baie-James växer huvudsakligen  Trakten runt Baie-James är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Noter

Källor 

Indelningar i Québec

Kontrollbehov inkommande wikilänkar